Йозеф Хооп (, 14 декабря 1895, Эшен, Лихтенштейн — 19 октября 1959, Кур, Швейцария) — лихтенштейнский государственный деятель, премьер-министр Лихтенштейна (1928—1945).

Биография 
Родился в семье фермера. Получил среднее образование в Фельдкирхе и Цюрихе, затем изучал восточные языки в Университете Инсбрука, в 1920 г. получил степень доктора философии. В 1920—1928 гг. — на ответственных должностях в таможенной службе, сперва в Австрии, а после 1923 г., когда Лихтенштейн заключил таможенный союз с Швейцарией, — в Женеве и Санкт-Галлене.

После победы Прогрессивной гражданской партии на лихтенштейнских выборах 1928 года в 1928—1945 гг. — премьер-министр Лихтенштейна и по совместительству министр иностранных дел.

Уйдя в отставку с поста главы правительства, в возрасте 50 лет поступил на юридический факультет Университета Инсбрука, который окончил в 1948 г. До 1953 г. — адвокат в собственной юридической фирме в Вадуце. С 1953 г. — президент Конституционного суда Лихтенштейна и председатель Совета Национального банка Лихтенштейна. В 1956 г. Хоопу было пожаловано звание княжеского судьи. В 1957 г. избран в Ландтаг Лихтенштейна, с 1958 г. и до конца жизни занимал должность президента Ландтага.

Примечания

Источники 
http://www.e-archiv.li/print/29356.pdf

Выпускники Инсбрукского университета
Премьер-министры Лихтенштейна
Министры иностранных дел Лихтенштейна
Судьи Конституционного суда Лихтенштейна
Политики XX века